Bataliony strzelców noszące numer 3:

 3 Batalion Strzelców Sanockich
 3 Batalion Strzelców (II RP)
 3 Batalion Strzelców Karpackich

Zobacz też
 3 Brygada Strzelców (PSZ)